Alexander Martin – Governatore della Carolina del Nord
 Alexander Martin – politico canadese
 Alexander Martin – sportivo canadese
 Alexander Munro Martin (1852-1915) – politico canadese
 John Alexander Martin – politico statunitense

Pagine correlate 
Alexandre Martin